

Patronyme
 Christopher Wordsworth (1807–1885), évêque britannique,  père d'Elizabeth.
 Dorothy Wordsworth (1771-1855), poète britannique, sœur de William
 Elizabeth Wordsworth (1840–1932), principale et fondatrice de collèges à l'université d'Oxford
 William Wordsworth (1770-1850), poète britannique, frère de Dorothy,

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais